SCID je lahko:
 kratica za hudo kombinirano imunsko pomanjkljivost (Severe combined immunodeficiency), bolezen, 
 kratica za Shaneovo šahovsko informacijsko podatkovno bazo (Shane's Chess Information Database),
 kratica za Strukturirani klinični intervju za DSM–IV (Structured Clinical Interview for DSM-IV).